Світові рекорди з бігу на 100 метрів серед чоловіків фіксуються від заснування ІААФ у 1912.

До 1975 світові рекорди в цій дисципліні визнавались, якщо результат був зафіксований виключно ручним хронометражем.

Впродовж 1975—1976 правила змагань ІААФ передбачали можливість фіксації рекордних результатів як ручним, так і автоматичним хронометражем.

Починаючи з 1 січня 1977, світовими рекордами в бігу на 100 метрів визнаються результати зафіксовані виключно автоматичним хронометражем.

Ручний хронометраж

Автоматичний хронометраж

Фото

Див. також 

 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – 100 метрів (чоловіки)
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики – 100 метрів (чоловіки)

Джерела 

 Довідник з хронології світових рекордів  на сайті Світової легкої атлетики 

Чоловіки